Folgende Liste der Länder nach Staatsquote sortiert im ersten Teil Staaten und einige abhängige Gebiete nach ihrer Staatsquote im Jahre 2021 und dokumentiert im zweiten Teil die Entwicklung der Staatsquote in ausgewählten Ländern im historischen Zeitverlauf. Der Begriff Staatsquote beschreibt die Höhe der Staatsausgaben im Verhältnis zur gesamten Wirtschaftsleistung, dem Bruttoinlandsprodukt. Mit der steigenden Kapazitäten des Staates zur Einnahmegenerierung und zur Kreditaufnahme und der gleichzeitigen Übernahme immer neuer gesellschaftlicher Aufgaben ist die Staatsquote in nahezu allen europäischen Ländern seit dem späten 19. Jahrhundert deutlich angestiegen (siehe historische Entwicklung). So betrug sie in Deutschland im Jahre 1880 noch 11,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, stieg bis 1950 auf 27,4 Prozent an und lag 2021 bei 51,5 Prozent.

Liste 
Länder und einige abhängige Gebiete sortiert nach Staatsquote des Jahres 2021 beruhend auf Daten des Internationalen Währungsfonds. In einigen kleineren Staaten übersteigt die Staatsquote 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, da dessen Handelsbilanzdefizit in Teilen subtrahiert, was die Staatsausgaben zum Bruttoinlandsprodukt addieren.

Historische Entwicklung 

Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Staatsquote in ausgewählten Volkswirtschaft im historischen Zeitvergleich auf. Als Katalysatoren für die Expansion der Staatsquote erwiesen sich in den Industrieländern vor allem Kriege, besonders der Erste und Zweiter Weltkrieg, und der Ausbau des Wohlfahrtsstaats während des weltweiten Nachkriegsboom nach 1945. Ab den 1980er Jahren ist in einigen entwickelten Ländern wieder eine rückläufige oder stagnierende Staatsquote auszumachen.

Siehe auch 

 Staatsquote
 Liste der Länder nach Steuerquote
 Liste der Länder nach Staatshaushalt
 Liste der Länder nach Staatsschuldenquote

Einzelnachweise 

Staatsquote
Staatsquote
Staatsquote